Salò (gemeente), een plaats in het noorden van Italië.
 Republiek van Salò, de Italiaanse Sociale Republiek tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 Salò of de 120 dagen van Sodom, een film uit 1975 van Pasolini.